Мегеруш () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Входить до складу комуни Озун.
 Мегеруш () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Надеш.
 Мегеруш () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративно підпорядковується місту Топліца.